Сергей Иванович Сухомлин (; ) — украинский политик и предприниматель. Глава Житомира (с 2015 года). Депутат Житомирского городского совета V созыва (2006—2010) и Житомирского областного совета VI созыва (2010—2014). Являлся членом партии «Единый центр» и «Европейская солидарность».

Биография 
Родился 21 июня 1971 года в Червоноармейске Ровненской области. В 1988 году окончил Житомирскую общеобразовательную школу № 21.

Выпускник Харьковского высшего танкового командного училища. Прошёл срочную службу в Житомире. После этого являлся коммерческим директором предприятий «Технотроник» и «Визаж».

В 2006 году стал депутатом Житомирского городского совета V созыва от Блока «Наша Украина». Позже вступил в партию «Единый центр». В 2008 году вместе с коллегами по горсовету Геннадием Зубко и Александром Рабиновичем стал основателем общественной организации «Наш дом Житомир». В октябре 2009 года вместе с Зубко и Рабиновичем вышел из партии «Единый центр».

В 2010 году Сухомлин избрался в Житомирский областной совет от «Фронта перемен». На парламентских выборах 2012 года шёл по списку «Батькивщины», но избран не был. Участник Евромайдана. С марта 2014 по ноябрь 2015 года — первый заместитель городского головы Житомира. В 2015 году победил на выборах городского головы Житомира как член партии Блок Петра Порошенко «Солидарность».

В 2016 году окончил Университет государственной фискальной службы Украины по специальности «финансы и кредит».

Накануне местных выборов 2020 года присоединился к партии «Пропозиция». Во втором туре выборов Сухомлин набрал 51,37 % голосов избирателей, тем самым остался главой города на второй срок.

Награды и звания 
 Орден Данилы Галицкого (28 июня 2017) — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм

Семья 
С будущей супругой Светланой познакомился в школе. Воспитывает троих детей — Андрея, Юлию и Софию.

Примечания 

Предприниматели Украины
Главы Житомира
Депутаты Житомирского городского совета
Депутаты Житомирского областного совета
Участники Евромайдана